Chris Foreman (gitarist), gitarist van Madness.
Chris Foreman (organist), een Amerikaans jazzmuzikant.